«Мэ́нсфилд-парк» () — роман Джейн Остин.

Экранизации романа 
 Мэнсфилд-парк — телесериал, первая экранизация романа «Мэнсфилд-парк» в 1983 году.
 Мэнсфилд-парк — вторая экранизация произведения «Мэнсфилд-парк» в 1999 году.
 Мэнсфилд-парк —  телевизионный фильм 2007 года, третья экранизация произведения.
 Мэнсфилд-парк — опера по мотивам романа.

Экранизации произведений Джейн Остин